Eugène Proust peut désigner :
 Eugène Proust (1861-1943), avocat et homme politique français, ancien maire d'Angers ;
 Eugène Proust (1921-1989), joueur puis entraîneur français de football.